Waliszewo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Waliszewo, un village.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 Waliszewo, un village du powiat de Sławno ;
 Waliszewo, un village du powiat de Stargard.